

Sigle

En français 
PM est un sigle, qui peut signifier :
 particule matérielle, particule fine, particule en suspension, ou matière particulaire ;
 Parti marijuana (Canada) ;
 personne morale ;
 pistolet mitrailleur ;
 tube photomultiplicateur ;
 poids moléculaire ;
  ;
 point de mutualisation, dans le domaine des télécommunications ;
  ;
 Pontifex Maximus, qui désigne le grand Pontife de la Rome antique et le pape dans le catholicisme ;
 , soit « après midi » : l'heure PM est comprise entre  et  ;
 poste manquant, pénalité en course d'orientation lorsqu'un poste n'a pas été poinçonné par un orienteur ;
 Premier ministre ;
 , ou chef de projet, un professionnel dans le domaine de la gestion de projet ;
Printemps marseillais ;
 Makarov PM, un pistolet semi-automatique ;
 pleine mer, niveau le plus haut de marée.

En anglais 
 Palm mute, une technique de guitare consistant à étouffer légèrement les cordes avec la main droite,
 Product manager, est responsable du développement d'un produit ou d'une gamme de produits
 Phase modulation (signifiant en anglais, modulation de phase)
 Polarization Maintaining, en physique des fibres optiques
 Prime Minister, soit le Premier ministre - en opposition à MP Member of Parliament, dans les pays de langue anglaise
 Proper Motion, mouvement propre, en astronomie
 Problem management, la gestion des problèmes au sein d'une entreprise

Code 
PM est un code, qui signifie :
 Saint-Pierre-et-Miquelon, 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain):.pm
 Panama, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Îles Midway, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Palma de Majorque, sur les plaques d'immatriculation espagnoles des Îles Baléares, jusqu'en 1971.

Symbole 
Pm est un symbole, qui signifie :
 Prométhium, un élément chimique, 
 Pétamètre, une unité de mesure valant 1015 mètres,

pm est un symbole, qui signifie :
 picomètre, une unité de mesure valant 10−12 mètre,

Abréviation 
Pm est une abréviation qui signifie :
 Pacemaker, en médecine cardiaque
 Plum, un gène de la drosophile,

Autres 
pm peut faire référence à :
 Pour Mémoire, permet de faire un rappel sur un élément (généralement utilisé dans des dossiers)
 .pm (pour l') est une extension de fichier utilisée dans le langage Perl
 P.M. est le pseudonyme d'un écrivain suisse.

Code